Die Parlamentswahl in St. Vincent und den Grenadinen 2010 (General elections) wurde am 13. Dezember 2010 im karibischen Inselstaat St. Vincent und den Grenadinen abgehalten. Die Unity Labour Party (ULP) gewann die Wahl mit acht der fünfzehn Sitze im House of Assembly.

Hintergrund 
Das Datum der Wahlen wurde am 14. November 2010 am Calliaqua Playing Field von Premierminister Ralph Gonsalves verkündet. Dort wurde auch verkündet, dass das Parlament am 15. November aufgelöste werden würde und am 26. November die Kandidaten vorgestellt würden.

Wahlkampf 
44 Kandidaten traten bei den Wahlen an; die Unity Labour Party und die New Democratic Party stellten jeweils Kandidaten für alle 15 Wahlkreise, während die Saint Vincent and the Grenadines Green Party 14 Kandidaten stellen konnte.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

2010
St Vincent und die Grenadinen